Орловский — посёлок в Пронском районе Рязанской области, административный центр Орловского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на обоих берегах реки Кердь в 9 км на юго-запад от райцентра рабочего посёлка Пронск.

История 
В 1929 году деревня Котовка, располагавшаяся на правом берегу Керди становится центром Котовского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области. Перед Великой Отечественной войной на левом берегу Керди был организован скотоводческий совхоз «Котовский». В 1957 году посёлок совхоза Орловский и деревня Котовка входили в состав Архангело-Слободского сельсовета. В 1980-е годы посёлок совхоза Орловский становится центром Орловского сельсовета, в 1990-е посёлок переименован в Орловский в его состав включена упразднённая деревня Котовка. С 2005 года посёлок Орловский центр Орловского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются Орловская основная общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Пронского района